DSE steht für:
 Delhi School of Economics
 die Demokratischen Streitkräfte Griechenlands, siehe Demokratische Armee Griechenlands 
 depolarization-induced suppression of excitation, ein Phänomen, das in der Neurophysiologie eine Rolle spielt, siehe DSE/DSI
 Deutsche Schiedsgerichtsbarkeit für Erbstreitigkeiten
 die frühere „Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung“, seit 2001 InWEnt
 Dirty Screen Effect, Bildbeeinträchtigung bei Fernsehern, die sich durch Helligkeitsunterschiede äußert
 deutschsprachige Erstaufführung; v. a. zur Unterscheidung von DE (Deutsche Erstaufführung) im deutschsprachigen Theaterbetrieb
 Datenschutzerklärung
 DSE-Wien

 drei Börsen
 in Tansania Dar es Salaam Stock Exchange
 in Bangladesch Dhaka Stock Exchange
 in Syrien Damascus Securities Exchange

dse steht für:
 Nederlandse Gebarentaal (ISO-639-3-Code), niederländische Gebärdensprache

DSE